Соревнования по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 48 кг на летних Олимпийских играх 1992 прошли с 4 по 6 августа. Приняли участие 19 спортсменов из разных стран.

Медалисты

Соревнования 
Соревнования среди борцов проводились в двух группах по круговой системе, спортсмен имеющий два поражения выбывал из дальнейшей борьбы.

Группа А 

Итоговая таблица группы A

Группа B 

Итоговая таблица группы B

Финальный раунд

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты игр